El epónimo Joule puede referirse a:

 Julio (con símbolo J), unidad del Sistema Internacional de Unidades para energía en forma de calor (Q) y trabajo (W).
 James Prescott Joule, físico inglés, en honor al cual se denominó la unidad anteriormente.
 Efecto Joule, relativo a la energía que disipa un material por el que circula corriente eléctrica.
 Efecto Joule-Thomson, proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la entalpía consta